Kancler je ministrski predsednik ali visoki uradnik v nekaterih državah:

 kancler Avstrije (zvezni kancer) 
 kancler Firenc
 kancler Nemčije (zvezni kancer)
 kancler Švice - visok državni uradnik

Kancler je tudi priimek:
 Kancler (priimek) - priimek več znanih ljudi